Iouri Morozov (1934-2005), entraîneur de football soviétique,
 Iouri Morozov (1938-2022), joueur de hockey sur glace soviétique.
 Iouri Morozov (né en 1949), homme politique russe.